La Coppa di Grecia 2001-2002 è la 27ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 2001-2002 entrano in gioco solo agli ottavi di finale, mentre le altre squadre si sfidano per i due posti restanti.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Anō Liōsion ammesso direttamente al turno successivo

Terzo turno

Fase B

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 2001-2002

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile